Postelnicu ist der Familienname folgender Personen:

 Ioana Postelnicu (1910–2004), rumänische Schriftstellerin
 Mircea Postelnicu (* 1987), rumänischer Schauspieler
 Tudor Postelnicu (1931–2017), rumänischer Politiker